U44 ou U-44 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un sloop de la Royal Australian Navy ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Géométrie 
 Icosidodécadodécaèdre (U44), un polyèdre uniforme non-convexe.

Transport 
  Ligne U44 du métro léger de Dortmund, en Allemagne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres